Dagmar van Denemarken (1847-1928), een Deense prinses en later tsarina van Rusland
Dagmar van Denemarken (1890-1961), de jongste dochter van de Deense koning Frederik VIII en koningin Louise